Garage steht für:

 Garage, Abstellmöglichkeit für Fahrzeuge
 Autowerkstatt, in Belgien, Österreich, Südtirol und der Schweiz
 Depot (Verkehr), in Österreich und der Schweiz die Abstellplätze für Omnibusse oder Oberleitungsbusse

Garage heißen:
 Garage (Saarbrücken), Veranstaltungshalle
 Garage (2007), irischer Spielfilm von Lenny Abrahamson
 Garage House, Stilart der House Music
 Garage Rock, Stilrichtung der Rockmusik 
 UK Garage, musikalische Stilrichtung

Die Garage steht für:
 Die Garage (1975), schwedischer Spielfilm von Vilgot Sjöman
 Die Garage (1980), sowjetischer Spielfilm von Eldar Rjasanow

The Garage steht für:
 Rogers Arena in Vancouver, British Columbia, Kanada
 Die Werkstatt (1920), US-amerikanischer Kurzfilm von Roscoe Arbuckle (Originaltitel)